CJ, Cj och cj kan avse:

 CL – IATA-koden för flygbolaget China Northern Airlines
 Jeep CJ – en billmodel från Jeep
 Carl "CJ" Johnson – huvudperson i Grand Theft Auto San Andreas, se Carl Johnson

pt:Anexo:Lista de personagens de Grand Theft Auto#Carl Johnson